Мир — готельний комплекс у Сєвєродонецьку Луганської області. Готель має статус тризіркового.

Історія

Російсько-українська війна 

Під час боїв за місто 26 травня 2022 року до готелю проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Українські військові працювали над тим, аби вибити звідти загарбників.

Послуги 
 Ресторан з українською та загальноєвропейською кухнями
 Бар
 Тенісний корт
 Боулінг
 Солярій
 Автомобільна стоянка

Джерела 
 Гостиничный комплекс "Мир" - Северодонецк, Луганская область. Портал «UA Hotels»

Посилання 
 Офіційний сайт готелю 
 ГОСТИНИЦА МИР, СЕВЕРОДОНЕЦК. Портал «All.Biz»
 Готель Мир/Сіверодонецьк. Портал «Незабаром»
 Портал «360.net.ua»
 Путівник по Україні «Дорога.UA» 
 Туристичний портал України «Стежка. COM»

Примітки 

Готелі Сєвєродонецька
Тризіркові готелі України
Об'єкти, пошкоджені чи знищені в ході російського вторгнення в Україну (2022)